Дми́трий Дми́триевич Зу́ев:
 Зуев, Дмитрий Дмитриевич (1890—1931) — полковник лейб-гвардии Преображенского полка. 
 Зуев, Дмитрий Дмитриевич (1926—2013) — советский и российский издатель, педагог. Заслуженный учитель России.